Флаг муниципального образования «Селижа́ровский район» Тверской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, являющийся символом общественно-исторического и административного статуса.

Флаг утверждён 11 октября 2006 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3651.

Описание 
Голубое прямоугольное полотнище, воспроизводящее композицию гербового щита с вертикальной полосой у древка с изображением в верхней её части шапки Мономаха на зелёной подушке.

Геральдическое описание герба гласит: « В лазоревом поле серебряный волнистый столб, соединённый с таким же тонким пониженным стропилом и мост в виде золотой, мурованной чёрным, стены с четырьмя зубцами и тремя просветами, о трёх арках, положенных поверх прочих фигур так, что столб и половины стропила по его бокам проходят под разными арками моста».

Символика 
На флаге Селижаровского района представлены реки Селижаровка и Песочня, впадающие в Волгу там, где расположен посёлок Селижарово.